«Красногвардеец» — российский футбольный клуб из города Москва.

В 1994 году клуб принял участие в первенстве России среди КФК и, выиграв зональный турнир, принял участие в финальном турнире в Кургане, где занял 1-е место в группе А и уступил в финале хозяевам, став таким образом вице-чемпионом России среди любителей.

Три сезона (1995—1997) провёл на уровне команд мастеров в Первенстве России, трижды принимал участие в  кубке России (наивысший результат — выход в 1/64 финала в сезоне 1996/97), после чего был исключён из ПФЛ и сезон-1998 провёл в любительском первенстве (КФК).

Команда «Красногвардеец» участвовала в Первенстве среди ЛФК (зона «Москва», Дивизион «Б») / чемпионате Москвы в 2009, 2010, 2019, 2021 и 2022 годах (в 2022 году — команда СШОР № 44 «Красногвардеец»).

В 1995 году вторая команда «Красногвардейца» («Красногвардеец»-2) выступала в Первенстве КФК и заняла 2-е место в группе «А» зоны «Центр».

Известные игроки 
В спортивной школе клуба вырос игрок мини-футбольной сборной России Сергей Сергеев. Здесь начинали играть Александр Самедов (1991—1995) и Сергей Давыдов (1992—1995).

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info
 
 Профиль на сайте wildstat.ru

Примечания 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Москвы